

Biografia 
È noto su YouTube per le sue claymation, pubblicate a partire dal 2006 (alcune delle quali sono state soggette a dei limiti di età), fortemente influenzate dagli anime e dagli J-horror, ma anche dai film di Romero, note per i suoi contenuti esplicitamente violenti. I suoi cortometraggi Chainsaw Maid e Bloody Date sono usciti persino in DVD in Giappone ed il primo ha avuto due seguiti, entrambi diretti da Lee Hardcastle, Chainsaw maid 2 (2010) e Chainsaw babe 3D (2012), e uno spin-off, Chainsaw bunny (2018), diretto da lui. Ha spesso lavorato per il Movie Theater Connectors (動画シアターコネクターズ).

Filmografia 

 Bloody night (血まみれの夜) (2006)
 Battle of clay (粘土の戦い) (2006)
 Battle of clay 2 (粘土2の戦い) (2006)
 Within the bloody woods (血まみれの森の中で) (2006)
 Within the bloody woods 2 (血まみれの森の中2) (2006)
 Bloody date (血まみれの日) (2006)
 Crazy clay wrestling (クレイジー粘土レスリング) (2007)
 Chainsaw Maid (チェーンソーメイド) (2007)
 Pussycat (猫) (2008)
 Dead girl (死んだ女の子) (2011)
 Pinky(ピンキー) (2012)
 C.L.A.Y.:(粘土) (2012)
 Shitcom (シットコム) (2012)
 No littering (ゴミ捨て禁止) (2012)
 Maid of Dead (死んだメイド) (2013)
 Kokuhaku (コクハク) (2015)
 Love bites (キスマーク) (2016)
 Dead world (死んだ世界) (2016)
 Chainsaw bunny (チェーンソニー) (2018)

Collegamenti esterni